Hawarden – villaggio e community del Galles (Regno Unito)
Hawarden – città dell'Iowa (Stati Uniti)